

Musique

Groupe 

 Disco Inferno est un groupe anglais de rock expérimental de la fin des années 1980.

Album 

 Disco Inferno est un album du groupe The Trammps sorti en 1976.

Chanson 

 Disco Inferno est la chanson phare de l'album de même nom du groupe The Trammps. 
 Disco Inferno est une chanson de 50 Cent sur l'album The Massacre.

Autres 
 Disco Inferno est le nom de ring du catcheur Glenn Gilberti.
 Disco Inferno est le titre original de l'épisode L'Enfer du disco de la série Code Quantum.